encja (bazy danych)
 encja (SGML)
 encja (XML)
 odwołania znakowe SGML